Zemborain, o en euskera Zenborain, es un apellido vasco que significa "cima del escarpado". Hace referencia a:

Personas
 Rosa Zemborain, productora, ambientadora, vestuarista y traductora argentina.
 Lila Zemborain, poeta y crítica literaria argentina, residente en Nueva York.

Referencias